У́лица Пряни́шникова — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Прянишникова — улица в Москве.

Украина 
 Улица Прянишникова — улица в Днепре.